Teatro Rossini puede hacer referencia a:
 Teatro Rossini (Madrid).
 Teatro Rossini (Pésaro).